Віла-Франка () — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-Франка-де-Шіра — муніципалітет.
 Віла-Франка-де-Шіра (парафія)
 Віла-Франка-ду-Кампу — парафія.
 Віла-Франка-ду-Розаріу — парафія.